Jenckes ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Jenckes (1656–1740), britischer Politiker
 Thomas Jenckes (1818–1875), US-amerikanischer Politiker
 Virginia E. Jenckes (1877–1975), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:
 Jencks